L'épreuve de Combiné nordique aux Jeux olympiques d'hiver de 1952 a eu lieu au Holmenkollen National Arena en Norvège. Pour la première fois dans l'histoire olympique, la partie de saut à ski a lieu avant celle de ski de fond.

Participants 
25 athlètes de onze nationalités différentes ont participé à cette épreuve.

Podium

Résultats

Tableau des médailles

Références 

Épreuve aux Jeux olympiques d'hiver de 1952
1952
Compétition de ski nordique à Oslo